Denumirea de Ciukovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ciukovo, un sat în comuna Dreanovo, regiunea Gabrovo;
 Ciukovo, un sat în comuna Momcilgrad, regiunea Kărdjali.